В одиночному розряді тенісного турніру Ameritech Cup 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Яну Новотну 7–6, 4–6, 7–5.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (півфінал)
 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Яна Новотна (фінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Лорі Макніл (півфінал)
 Емі Фрейзер (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1992